Kapi o Bab-i Ali, la porta sublim del govern del paixà otomà.
 Kapi (empresa), marca de motocicletes i microcotxes fabricats a Barcelona durant els anys 1950